Optime noscitis puede referirse a varias encíclicas papales:
 Optime noscitis, encíclica del Papa Pio IX (1854).
 Optime noscitis, encíclica del Papa Pio IX (1855).